Demòtim (Demotimus, Demótimos Δημότιμος) fou un filòsof grec atenenc íntim amic de Teofrast, que el va nomenar un dels seus executors testamentaris. L'esmenta Diògenes Laerci (Diogenus Laertius, 55, 56.).

Referències 
 Demotimus  a 

Demotim
Filòsofs de l'antiga Grècia
Escriptors atenencs de l'antiguitat